Сезон 1977/78 стал для «Манчестер Юнайтед» 76-м сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Это был первый сезон под руководством нового главного тренера Дейва Секстона, который заменил уволенного в июле 1977 года Томми Дохерти.

В качестве победителя Кубка Англии предыдущего сезона «Юнайтед» сыграл в матче на Суперкубок Англии против чемпиона предыдущего сезона, «Ливерпуля». Матч завершился безголевой ничьей, что означало «разделённую победу». В чемпионате команда заняла 10-е место, а также неудачно сыграла в домашних кубках и на европейской арене.

В первом раунде Кубка обладателей кубков «Юнайтед» получил дисквалификацию из-за беспорядков, устроенных своими болельщиками во Франции в гостевом матче против «Сент-Этьена». После апелляции дисквалификацию заменили на проведение ответного матча на нейтральном поле вместо «Олд Траффорд». В итоге «Юнайтед» прошёл в следующий раунд, в котором уступил «Порту».

Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал вингер Гордон Хилл, забивший за команду 17 голов в чемпионате и 19 во всех турнирах. По окончании сезона он был продан в «Дерби Каунти», который возглавлял уволенный из «Юнайтед» год назад Томми Дохерти.

Суперкубок Англии

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок обладателей кубков

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1977/78 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1977/1978
Манчестер Юнайтед